Nachfolgend findet sich eine Liste der Taifune, die 2004 im Nordwestpazifik aufgetreten sind.

Aufführen

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2004
 3Pazifische Taifunsaison